Pé-de-galinha pode se referir a:

Plantas
 Digitaria sanguinalis
 Echinochloa crus-galli
 Poa annua

Outros
 Rugas
 Símbolo da paz